Le nom de Boivre est un hydronyme pouvant faire référence à :
 La Boivre, affluent du Clain ;
 Le Boivre, fleuve de Loire-Atlantique.